Why Do You Cry? — первый сингл немецкого певца и композитора Томаса Андерса с альбома Strong. Сингл был записан и выпущен в поддержку альбома, записанного и спродюсированного российской командой авторов, специально для распространения на территории Российской Федерации и СНГ. Впоследствии был в обновлённом виде включён в альбом Two.

История создания 
В 2009 году состоялась встреча Томаса Андерса и его агентов с продюсером Владимиром Ничипоруком, с предложением выпустить новый альбом танцевальной музыки в стиле «евро поп», в первую очередь для распространения в России и СНГ, где традиционно очень популярен стиль группы Modern Talking. В течение года была проделана большая работа по написанию, записи и продюсированию нового музыкального материала, который во многом напоминал атмосферу и звучание популярнейшего в 80-е и 90-е гг. немецкого дуэта, частью которого и был в своё время Томас Андерс. Все песни для нового альбома Strong были написаны Сергеем Ревтовым, над текстами трудились Арсений Арделяну и американец Дэвид Бургхард. Первым синглом с этого альбома была выбрана песня «Why Do You Cry?». На неё и была сделана основная ставка в ведении промокампании по раскрутке альбома.

Версии песни 
Для альбома было сделано 2 варианта песни — обычная и акустическая. Однако, всего было выпущено 12 ремиксов, выполненные несколькими известными диджеями. В итоге для "Why do you cry?", было сделано самое большое количество ремиксов, которое когда-либо выпускал Томас Андерс. В альбоме Two песня имеет несколько изменённую аранжировку с добавлением голоса Уве Фаренкрога в бэк-вокал.

Промокампания 
На песню был снят клип в известном московском клубе «Soho Rooms» в декабре 2009 года. По сюжету клипа Звезда приходит в клуб, чтобы утешить своей песней девушку, влюбленную в Томаса. В главной роли снялась русская модель Юля Русадзе. Режиссёром видео стал российский клипмейкер Павел Худяков. Песня «Why Do You Cry?» попала в ротацию почти всех радиостанций России и стала самой ротируемой на российских радиостанциях, из всех, когда-либо спетых Томасом (https://web.archive.org/web/20120801072944/http://www.moskva.fm/artist/thomas_anders). Это позитивно сказалось на продажах альбома Strong, позволив ему стать дважды «платиновым» в России. Сингл «Why Do You Cry?» был выпущен только как промодиск для рекламы альбома, и в широкую продажу не поступал.

Список композиций 
 Album Version 3:39
 Pheromons Project Rmx 5:43
 Soho Jeff & Black Version 6:09
 DJ Nejtrino & Kirill Clash Short Edit 3:38
 DJ Nejtrino & Kirill Clash Extended Mix 5:42
 Silver & Mesmer Radio Edit 3:41
 Silver & Mesmer Drive Mix 3:46
 Silver & Mesmer Extended Club Mix 6:49
 DJ Nejtrino & DJ Baur Radio version 3:59
 DJ Nejtrino & DJ Baur Extended remix 5:42
 Spesial G.IL.V. Promo mix 6:38
 Acoustic Piano Version 3:49

Ссылки 

Синглы Томаса Андерса
Синглы 2010 года